Kälberberg ist der Name von Ortschaften und Gebieten:
 Kälberberg (Buttenheim), Ortsteil von Buttenheim, Landkreis Bamberg, Oberfranken, Bayern
 Kälberberg (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet nahe Zeitlofs-Trübenbrunn, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Kälberberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Kälberberg (Schwarzenfels) (436,2), in der Rhön nahe Schwarzenfels (Sinntal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kälberberg (Unterfranken) (ca. ), in der Rhön bei Trübenbrunn (Zeitlofs), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Kälberberg (Östliche Oberlausitz) (), in der Östliche Oberlausitz bei Großhennersdorf (Herrnhut), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kälberberg (Berg) (), in der Ibbenbürener Bergplatte bei Obersteinbeck (Recke), Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

 Kälberberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil der Stadtgemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark